Емайл може да се отнася за:

 Емайл – тънко стъкловидно покритие, получавано чрез високотемпературна обработка.
 Зъбен емайл – външна защитна покривка на горната част на зъбите.

Вижте също 
 Емайллак – вид лаково покритие.